Benchijigua Express bezeichnet mehrere Schiffe:

 Benchijigua Express (Schiff, 2005)
 Bencomo Express, 1999 Benchijigua Express
 Bentago Express, 2000–2004 Benchijigua Express